Chiang Saen (plaats), een plaats in Thailand
 Amphoe Chiang Saen, een district in Thailand